Чемпионат мира по баскетболу среди ветеранов 1991 — первый чемпионат мира максибаскетбола, проводимый под эгидой ФИМБА.

Страны участников 
 Северная Америка (2)
  США
  Гватемала
 Южная Америка (3)
  Аргентина
  Бразилия
  Уругвай
 Европа (3)
  Россия
  Эстония
  Финляндия

Турнир

Мужчины

Женщины

Итоговый зачёт

Ссылки 
 Сведения о чемпионате мира на оф. сайте ФИМБА

Чемпионат мира по баскетболу среди ветеранов
1991 год в баскетболе